Anschrift steht für:

 Postanschrift
 Drahtanschrift
 Tafelanschrift
 Wohnanschrift

Siehe auch:

 Anschriftencode
 Anschriftenprüfung
 Anschriftenraster
 Anschreiben